Эйнгорн (Эйнхорн) — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Эйнгорн, Абрам Осипович (1899—1955) — советский разведчик, брат С. И. Эйнгорна.
Эйнгорн, Александр (? — 1575) — второй суперинтендент Курляндского герцогства, один из составителей лютеранских церковных уставов, принятых в 1572 году и остававшихся в силе до 1832 года.
 Эйнгорн, Александр Львович (1888—1939) — российский и советский архитектор.
 Эйнхорн, Альфред (1856—1917) — биохимик, изобретатель новокаина.
 Эйнгорн, Анатолий Николаевич (1919—2003) — советский волейболист и тренер.
 Эйнгорн, Виталий Осипович (1862—1947) — русский историк.
 Эйнгорн, Вячеслав Семёнович (род. 1956) — советский, украинский шахматист, гроссмейстер и математик.
 Эйнхорн, Давид (1886—1973) — еврейский поэт, драматург и публицист.
  (1809–1879) — немецкий раввин и иудейский реформатор.
 Эйнхорн, Ежи (1925—2000) — шведский учёный, врач, политик. 
 Эйнгорн, Итамар (род. 1997) — израильский шоссейный велогонщик. 
 Эйнхорн, Макс (1862—1953) — американский гастроэнтеролог.
 Эйнхорн, Мозес (1896—1966) — американский врач-гастроэнтеролог.
Эйнгорн, Пауль (?— 1655) — суперинтендент Курляндского герцогства, автор первого основательного труда об обычаях и верованиях латышского народа Historia Lettica (1649), внук Александра Эйнгорна.
 Эйнгорн, Семен Яковлевич (1855—?) — доктор, директор Института и школы механотерапии в Санкт-Петербурге (1915).

Псевдонимы 
 Игнат, Самуил Иосифович (настоящая фамилия Эйнгорн; 1898—1937) — первый секретарь ЦК КСМ Украины.